Крістал Пелес () може значити:

 «Крістал Пелес» — футбольний клуб.
 «Крістал Пелес» — баскетбольний клуб.
 «Крістал Пелес» — район Лондона.
 Кришталевий палац () — будівля в Лондоні.